Анатолий Фадеев:
 Фадеев, Анатолий Александрович (1846—1915) — русский учёный-почвовед. 
 Фадеев, Анатолий Всеволодович (1908—1965) — советский историк и педагог, кавказовед.
 Фадеев, Анатолий Николаевич (1928—1995) — советский историк и социолог, профессор.